Натуральне число 1027
 1027 рік до нашої ери
 1027 рік нашої ери